Fernando Arlete – lekkoatleta z Gwinei Bissau, średniodystansowiec
 Fernando Arlete – lekkoatleta z Gwinei Bissau, sprinter